Bozkır (district), een Turks district in de provincie Konya
 Bozkır (Bozkır), de hoofdplaats van het Turkse district Bozkır
 Bozkır (Çankırı), een dorp in het Turkse district Çankırı